Frères de Foot est une série de bandes dessinées française écrite par MX18 et Ludovic Danjou, dessinée par Alessio Zonno et coloriée par Alla Khatkevich. Elle est publiée depuis 2021 par Soleil.

Cette série met en avant les thèmes du football et du handicap (l'autisme)

Historique 
Florian Genest (connu sous le pseudonyme MX18 sur sa chaine YouTube) est un Youtubeur originaire de Besançon réalisant habituellement des vidéos autour du gaming sur le jeu FIFA, il réalisa son rêve d'enfant.

Synopsis 
Talentueux joueur de foot destiné à une grande carrière, Florian est aussi le tuteur de son jeune frère Ezio, atteint de troubles autistiques.

Résumé détailé

Tome 1 : Unis pour la vie

Tome 2 : Former une équipe

Personnages

Principaux

Florian 
Footballeur en milieu offensif au City Paris et tuteur légal de son petit frère Ezio atteint de troubles autistiques, il jongle entre sa vie de joueur professionnel et sa vie privée.

Il se retrouve régulièrement dans des situations compliquées à l’école quand son petit frère fait une crise et seul lui peut le calmer.

Ezio 
Adolescent atteint de troubles autistiques, il souffre également de troubles de l'attention sévères et de sauts d'humeurs excessifs, c'est aussi quelqu'un de très attachant.

Il n'aime pas quand ses camarades de son collège lui vole sa balle anti stress.

Lylia 
Lylia est l'AESH d'Ezio, elle accompagne également les frères en dehors du temps scolaire.

Secondaires

Notes et références 

Série de bande dessinée française
Série Soleil Productions